Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Nancy Gunter 3-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Court (quarti di finale)
 Billie Jean King (semifinali)

 Kerry Melville (semifinali)
 Rosie Casals (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1973